Menandre de Laodicea (general), general de Mitridates VI Eupator
 Menandre de Laodicea (retòric), retòric grec